The Gypsy Queen é um filme mudo em curta-metragem dos Estados Unidos de 1913, do gênero comédia, produzido e dirigido por Mack Sennett.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Mabel Normand
Nick Cogley

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett